Rositsa peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Росица) :
Rositsa, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Rositsa, village bulgare de l'obchtina d'Omourtag, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Rositsa, village bulgare de l'obchtina de Pavlikeni, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.

Un cours d'eau 
 , une rivière de Bulgarie.